G16 peut faire référence à :

 Groupe des associations de la haute fonction publique ;
 G16 AL 5901 et 5902, une série de locomotives à vapeur ;
 Canon PowerShot G16, un appareil photo numérique de Canon ;
 HNLMS Tjerk Hiddes (G16), un destroyer de la marine royale néerlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres